

Pessoas 
Graciano - imperador romano do Ocidente de 375 a 383
Graciano, o Velho - soldado ilírio do Império Romano que viveu no século IV e pai dos imperadores romanos Valentiniano I e Valente, fundadores da dinastia valentiniana
Graciano (jurista) - monge jurista camaldulense e professor de teologia bolonhês
Graciano (usurpador romano) -  usurpador romano em 407 na Britânia romana
Graciano Azambuja - educador, escritor e jornalista brasileiro
Graciano Saga -  nome artístico de Alfredo Braga, um cantor português
Graciano dos Santos Neves - médico e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos